

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Wierzchowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Wądroże Wielkie 
 Wierzchowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice 
 Wierzchowice – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice 
 Wierzchowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce
 Wierzchowice – część wsi Żeleźniki w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice

Inne 
 Wierzchowice – wieś na Białorusi (obwód brzeski)